Paralelo (o su femenino, paralela) puede referirse a:

 Paralelo, un círculo imaginario formado por la intersección de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra.

Asimismo, en matemáticas, puede hacer referencia a:

 Paralelismo (matemática); en geometría, una relación que se establece entre cualquier variedad lineal de dimensión mayor o igual a 1.
 Transporte paralelo, un modo de transportar vectores sobre curvas diferenciables.

También, en tecnología, puede referirse a:

 Algoritmo paralelo; en ciencias de la computación, un algoritmo que puede ser ejecutado por partes.
 Cable paralelo, un cable de conexión para computadoras en puertos paralelos.
 Circuito en paralelo, una conexión eléctrica de dispositivos.
 Computación paralela, una forma de computación en la que varias instrucciones se ejecutan simultáneamente.
 Puerto paralelo, una interfaz entre una computadora y un periférico.
 Sysplex Paralelo, un clúster de computadoras centrales.
 Torno paralelo, una máquina herramienta.

Además, puede hacer referencia a:

 Avenida del Paralelo, una calle de la ciudad de Barcelona (España).
 Barras paralelas, un aparato de gimnasia artística.
 Declaración paralela (o, simplemente, «paralela»), una declaración de la renta alternativa realizada una vez que Hacienda detecta que los datos aportados en su declaración de la renta no son correctos.
 Paralela (trinchera), una trinchera que se abre paralelamente a una plaza a la que se ha puesto sitio.
 Proyecto paralelo, un grupo musical formado por una o más personas ya presentes en otras bandas.
 Voto paralelo, un sistema de votación.

Enlaces externos